Waltershausen ist der Name von Ortschaften:

 Waltershausen, Stadt im Landkreis Gotha, Thüringen
 Waltershausen (Saal an der Saale), Ortsteil des Marktes Saal an der Saale im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Waltershausen, bis 1898 Roggenhausen (Gut), Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Rogóżek, untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Waltershausen ist der Familienname folgender Personen:
 August Sartorius von Waltershausen (1852–1938), deutscher Nationalökonom (Sohn von Wolfgang)
 Georg Friedrich Sartorius, Freiherr von Waltershausen (1765–1828), deutscher Historiker und Professor an der Universität Göttingen
 Hermann Wolfgang von Waltershausen (1882–1954), deutscher Komponist, Dirigent, Musikpädagoge und Musikschriftsteller (Sohn von August)
 Wolfgang Sartorius von Waltershausen (1809–1876), deutscher Geologe (Sohn von Georg)
 Wolfgang von Waltershausen (1900–1973), deutscher Schauspieler